

Persone 
 Denis Lavant (1961) – attore francese

Storia 
 Diocesi di Lavant – antica diocesi con sede a Sankt Andrä, città austriaca nel distretto di Wolfsberg (Carinzia)

Geografia

Austria 
 Lavant – comune nel distretto di Lienz (Tirolo)
 Lavant – fiume affluente della Drava della (Carinzia)

Regno Unito 
 Lavant – parrocchia civile nella contea del West Sussex (Inghilterra)